Mads Bjørn/Mads Björn (født 1979 i Esbjerg) er en dansk producer, sanger og sangskriver.

Diskografi 
.   UDGIVELSER:
Monolith (2012)
 E.K.I.A. (EP, 2013)
 How To Giggle And Give In (2014)
Live at Stella Polaris (med  Lis Sørensen) (2017)
Running Music (med Teitur) (2018)
release as DAGSFORM: "Pack Of Cards" (2019)

Sangere fra Danmark
Multiinstrumentalister